Island in the Sky est une expression anglaise signifiant littéralement « Île dans le ciel » qui peut faire référence à :
Island in the Sky, titre original d'un film américain réalisé par Herbert I. Leeds en 1938, avec Leon Ames, Gloria Stuart ;
Island in the Sky, titre original d'un film américain réalisé par William A. Wellman en 1953, dont le titre français est Aventure dans le Grand Nord, avec John Wayne, Lloyd Nolan.

Homonymie de titre